Stichting Islamitisch Begrafeniswezen, een Nederlandse islamitische organisatie
 IBW Hogeschool, een hogeschool in Suriname